Lac Éden peut se référer à:

Hydronymes

Lac Éden, lac de Réservoir-Dozois (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 44' 54" Nord; 76° 50' 07" Ouest.
Lac Éden, lac de Lac-de-la-Maison-de-Pierre (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 50' 34" Nord; 74° 33' 58" Ouest.
Lac Éden, lac de La Tuque (ville), Mauricie , au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 59' 12" Nord; 75° 27' 17" Ouest.
Lac Éden, lac de Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 54' 18" Nord; 73° 38' 05" Ouest.
Lac Éden (Maria-Chapdelaine), lac de Saint-Stanislas (municipalité), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 05' 28" Nord; 72° 07' 45" Ouest.
Lac Éden, lac de Godbout (municipalité de village), Manicouagan, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 22' 15" Nord; 67° 30' 19" Ouest.
Lac Éden, lac de Lac-Douaire (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 13' 03" Nord; 75° 46' 44" Ouest.
Lac Éden, lac de Lac-Walker (territoire non organisé), MRC de Sept-Rivières, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 25' 55" Nord; 66° 44' 51" Ouest.
Lac de l'Éden, lac de Saint-Léonard-de-Portneuf (municipalité), Portneuf, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 56' 55" Nord; 72° 03' 05" Ouest.
Lac de l'Éden, lac de Lac-Pythonga (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 28' 50"  76° 21' 48" Ouest.